Чимин Мэри «Чемми» Кроуфорд-Элкотт (, род. 10 июля 1982 года, Туикнем) — британская горнолыжница, участница трёх Олимпийских игр. Универсал, выступала во всех дисциплинах горных лыж, наиболее сильна в комбинации.

В Кубке мира Элкотт дебютировала в 1999 году, в январе 2004 года впервые попала в десятку лучших на этапе Кубка мира в скоростном спуске. Всего на сегодняшний момент имеет 5 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира, по два в скоростном спуске и комбинации и одно в гигантском слаломе. Лучшим достижением Элкотт в общем зачёте Кубка мира является 32-е место в сезоне 2006-07.

Принимала участие на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где заняла 32-е место в скоростном спуске, 14-е место в комбинации, 28-е место в супергиганте и 30-е место в гигантском слаломе, так же стартовала в слаломе но не смогла добраться до финиша.

На Олимпиаде-2006 в Турине, стала 11-й в скоростном спуске, 19-й в супергиганте и 22-й в гигантском слаломе, кроме того стартовала в комбинации но была дисквалифицирована.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере показала следующие результаты: скоростной спуск — 13-е место, комбинация — 11-е место, супергигант — 20-е место, гигантский слалом — 27-е место, слалом — не финишировала.

За свою карьеру участвовала в пяти чемпионатах мира, но медалей на них не завоёвывала, лучший результат 15-е место в скоростном спуске на чемпионате-2009.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Voelkl.

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Великобритании
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года